Plèn di Nò kan syfta på:

Haiti 

 Plaine du Nord (kommun), 
 Plaine du Nord (ort),